Ма́монтово — село в Алтайском крае, административный центр Мамонтовского района.

География 
Расположено в 175 километрах к юго-западу от Барнаула между двух озёр Горького и Большого Островного.

Рядом находится Касмалинский ленточный бор на реке Касмала.

В селе Мамонтово умеренно-холодный климат. Значительное количество осадков, даже в засушливые месяцы часто идёт дождь. По классификации Кёппена — влажный континентальный климат (индекс Dfb) с равномерным увлажнением в течение года и тёплым летом. Климатическое лето длится с начала июня до конца августа.

История 
Село Мамонтово было основано в 1780 году, и до 1922 года носило название Бутырское (Большие Бутырки). Административно входило в состав Барнаульского уезда. Современное название получило в советское время — было переименовано в честь руководителя партизанского движения на Алтае времен гражданской войны Мамонтова Ефима Мефодьевича (1889—1922 гг). У Дома культуры ему поставлен памятник.

Основателем села был крестьянин Степан Шалыгин из причумышской деревни Морозово, поселившийся здесь со своей семьей (жена и десять сыновей). Рядом с ними поселились два брата Лютаевых, уроженцы Новгородской губернии. Само село стало торговым центром, так как располагалось на Касмалинском тракте и впоследствии стало центром Касмалинской волости.

Известный путешественник Петр Семенов-Тян-Шанский останавливался в Мамонтово (Бутырском) в 1906 году. В начале века здесь было много паровых мельниц и лесопилок, предприятий маслодельной и кожевенной промышленности.

Во время гражданской войны близ села произошел Мало-Бутырский бой, в котором погибло около 200 человек, это в 3 км к северо-востоку от Мамонтово.

Население

Экономика 
В селе находятся частное предприятие «Молочное дело», асфальтовый завод, филиал лесного хозяйства «Новичихалес», открылся новый завод по производству зубочисток, угля для шашлыка и шпажек, образовательные и музыкальная школы, медицинские учреждения, спортсооружения, библиотеки, музей. Имеется также парк Культуры и отдыха с аттракционами. До ближайшей железнодорожной станции Корчино 41 км, до которой уже нет автобусного сообщения. Функционирует Мамонтовский автовокзал, осуществляющий транзитные и прямые поездки до города Барнаула и других населённых пунктов Алтайского края.

Религия 
В 1995 году общине верующих с. Мамонтово было передано под храм помещение, которое ранее было зданием дома культуры совхоза XXIV партсъезда.

Настоятели храма:
 1995-1997 гг.: иерей Иоанн Разгулин
 1997-1999 гг.: иеромонах Еразм (Гринин)
 1999-2002 гг.: иеромонах Августин (Харьков)
 с 2002 г: иерей Виталий Скворцов

Примечания 

Населённые пункты Мамонтовского района
Районные центры Алтайского края
Переименованные населённые пункты России